J5 puede referirse a:

 Samsung Galaxy J5, Un teléfono inteligente de Samsung.
 S/2003 J 5, luna retrógrada irregular de Júpiter.
 Peugeot J5.
 Shenyang J-5, caza/interceptor de propulsión a reacción monoplaza de fabricación china derivado del Mikoyan-Gurevich MiG-17 soviético.
 The Jackson 5, banda en que se formaron 5 artistas músicos de gran éxito, entre ellos Michael Jackson.